Grabmann ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Grabmann (1875–1949), deutscher Dogmatiker, Theologe, Philosoph und Historiker
 Walter Grabmann (1905–1992), deutscher Offizier

Siehe auch:
 Krappmann